Alan Dale puede referirse a:
Alan Dale (nacido en 1947), actor neozelandés
Alan Dale (cantante) (1926–2002), cantante estadounidense de pop y rock and roll